Marc Estacili Taure (en llatí Marcus Statilius Taurus) va ser un magistrat romà del .

Era cònsol l'any 44 juntament amb Luci Quint Crispí Segon. Després va governar Àfrica a títol de procònsol. Era molt ric i entre les seves propietats hi havia uns meravellosos jardins a Roma que feien goig a Agripina Menor, l'esposa de l'emperador Claudi. Marc Tarquici Prisc, que havia estat legat de Taure a l'Àfrica, el va acusar de repetundae i màgia i Taure es va suïcidar abans de la sentència del senat.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 40
Governadors romans
Procònsols
Acusats romans